Blowfly bzw. Blow fly bezeichnet:
 die Schmeißfliegen in englischer Sprache
 Blowfly (Musiker) (1939–2016), US-amerikanischer Musiker, auch bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Clarence Reid
 einen Kay-Scarpetta-Roman der Schriftstellerin Patricia Cornwell (deutscher Titel: Die Dämonen ruhen nicht)